Langgaard ist der Familienname folgender Personen:

 Borghild Bryhn-Langgaard (1883–1939), norwegische Sängerin und Musikpädagogin
 Louise Langgaard (1883–1974), deutsche Malerin, Gymnastik-Lehrerin und Mitbegründerin der anthroposophischen Siedlung Loheland 
 Rued Langgaard (1893–1952), dänischer Komponist und Organist